Bobby Orr (ijshockeyer) (1948), een ijshockeyer
 Bobby Orr (drummer) (1928), een Schotse jazzdrummer